Hertogdom Mantua, een hertogdom dat eeuwenlang een zelfstandige staat was;
 Mantua (provincie) (Mantova), een Italiaanse provincie;
 Mantua (stad), een Italiaanse stad, hoofdstad van de gelijknamige provincie
 AC Mantova, de voetbalclub uit die stad
 Mantua (Cuba), gemeente in Cuba
 plaatsen in de VS:
 Mantua (Ohio)
 Mantua (Utah)
 Mantua (Virginia)